

Фамилия 
Босх () — нидерландская фамилия, традиционно произносимая так по-русски; существует также в немецком и каталанском языках, где пишется аналогично, однако произносится иначе —  и  соответственно..

 Босх, Иероним (ок. 1450—1516) — нидерландский потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения.
 Босх, Ипполит ван ден (1926—2011) — бельгийский футболист и тренер.
 
 Босх, Рулоф Беньямин ван ден (1810—1862) — нидерландский ботаник, специалист по тайнобрачным растениям.
 Босх, Эдит (род. 1980) — нидерландская дзюдоистка.

В культуре 
 «Босх» — американский детективный телесериал, выходивший на Amazon Prime Video с 2014 по 2021 годы.
 «» — спин-офф, выходящий на  с 2022 года.

См. также